Die 49. Nationalen Deutschen Hallen-Tennismeisterschaften 2020 fanden vom 9. bis 13. Dezember 2020 in Biberach an der Riß am Bezirksstützpunkt des württembergischen Tennis-Bundes statt.

Herreneinzel 
Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Veranstaltung teil.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Dameneinzel 
Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Veranstaltung teil.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Deutsche Tennismeisterschaften

Einzelnachweise 

Tennisturnier in Biberach an der Riß
Tennisturnier 2020
2020